L'Arquebisbe d'Okhrida i Metropolità de Skopje és el primat d'una església ortodoxa autònoma sota jurisdicció de l'Església Ortodoxa Sèrbia.
 L'Arquebisbe d'Okhrida i Macedònia és el primat de l'Església Ortodoxa de Macedònia, l'autocefàlia de la qual no està reconeguda per la resta d'Esglésies Ortodoxes
 L'Arquebisbat Búlgar d'Okhrida fou una església ortodoxa autònoma (1019-1767) sota jurisdicció del Patriarcat de Constantinoble.